Furacão Helene
Helene (satélite)

Desambiguação